Protozoa steht für:

 Protozoa Pictures, ein Filmproduktionsunternehmen aus den Vereinigten Staaten
 Protozoa (Film), ein Film von Darren Aronofsky
 Protozoen, eine veraltete Bezeichnung für tierisch angesehene eukaryotische Einzeller.